Bremgarten kan syfta på följande platser:
 Bremgarten, stad och kommun i kantonen Aargau, Schweiz
 Bremgarten (distrikt), distrikt i kantonen Aargau, Schweiz
 Bremgarten bei Bern, ort och kommun i kantonen Bern, Schweiz